«Дальше» — третий студийный альбом российской группы «Полюса», выпущенный в июне 2010 года музыкальным лейблом Choza Records. Запись сделана на студиях «Добролёт», «Мелодия», Acoustic line.

Презентация альбома прошла 4 июня 2010 года в родном для музыкантов Санкт-Петербурге в клубе «Танцы» и 5 июня в московском клубе «Gogol».

Список композиций

Участники записи 
 Илья Разин — тексты, музыка, вокал, гитара
 Павел Вовк — бас-гитара
 Игорь Беленко — барабаны
 Влад Жуков — бэк-вокал, клавишные (4, 6, 9, 10, 11), программирование (4, 6, 9, 11), сведение (4, 6, 9, 11), саунд-продакшн
 Николай Бичан — клавишные (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10), шумы (7), синтезаторы (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10), гитара (4, 10)
 Настя Nine — бэк-вокал (6)
 Андрей Алякринский — сведение (1, 2, 3, 5, 7, 8, 10), kaoss pad
 Борис Истомин — мастеринг

Рецензии 
 — пишет Борис Барабанов в журнале Ъ-Weekend

Дмитрий Прочухан из newsmuz.com охарактеризовал альбом как зрелый и профессиональный, в котором «идеальная лирика Ильи Разина по глубине не уступает признанным шедеврам русского рока», отметив, правда, недостаток разнообразия.

Татьяна Ежова, в рецензии для сайта «Наш Неформат» охарактеризовала этот альбом как «песни для девочек», предположив что его целевая аудитория прежде всего — старшеклассницы, а для взрослых слушателей он слишком скучен и предсказуем.

Награды 
По версии музыкального журналиста Бориса Барабанова, альбом «Дальше» получил первое место среди вышедших альбомов 2010 года.

Примечания 

Альбомы 2010 года
Альбомы группы «Полюса»